Сируэлос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания.

Население

Примечания

Муниципалитеты Толедо